Осада Штральзунда — осада и взятие союзными прусско-датско-саксонскими войсками шведской приморской крепости Штральзунд в Шведской Померании в 1715 году в ходе Великой Северной войны.

История 
Король Прусский Фридрих Вильгельм I, оскорблённый насильственными действиями короля Швеции Карла XII против прусского войска, занимавшего Померанию в виде секвестрированной области, объявил Швеции войну. Князь Леопольд Ангальт-Дессауский во главе прусско-датской-саксонской армии, состоявшей из 74 эскадронов и 118 батальонов (всего около 36 тысяч человек), подошёл к Штральзунду, в котором заперся сам Карл XII. Короли прусский и датский лично находились при своих войсках, саксонским корпусом (18 эскадронов и 8 батальонов) командовал генерал Вакербарт.

До середины октября 1715 года город из-за недостатка осадной артиллерии только осаждался. Однако со взятием острова Узедом (1 августа) и Пенемюндского шанца (21 августа) дорога из Штеттина в Штральзунд стала свободной, а датский адмирал Шестед успел два раза разбить шведский флот (8 августа и 24 сентября). Осадные орудия наконец прибыли к армии и траншеи были заложены 19 октября.

Генерал Вакербарт управлял атакой с юго-восточного направления, датский генерал Шольтен действовал с противоположной. Траншейные работы производили поочерёдно прусскими, датскими и саксонскими войсками. Ко 2 ноября была закончена 2-я параллель, и её батареи, вооружённые 34 большими орудиями и 12 мортирами, открыли огонь.

В ночь с 4 на 5 ноября генералы Вакербарт и Финкенштейн проходя с частью отряда по мелководному морскому берегу, овладели укреплениями у Франкенских ворот, защищаемых тремя полками. Взятые в них 24 орудия тотчас же были направлены на город, а укрепления были соединены с траншеями так, чтобы Карл XII, отсутствующий в тот момент в городе, не мог взять их обратно. Теперь осадные работы могли быть продолжены с большей энергией, хотя неблагоприятная погода, наступающая зима и блистательная храбрость шведского гарнизона им в этом сильно препятствовали. Взятие острова Рюген, предпринятое 15 и 17 ноября герцогом Леопольдом с частью осадного войска, также повлияло на успешный ход осады. К 5 декабря траншеи были прорыты так близко к оборонительному валу, что можно было принять приступ на контрэскарп. Генерал Вакербарт провёл приступ так удачно, что контрэскарп был взят на трёх исходящих углах.

В следующие дни шведы оставили все укрепления перед Трибзеерскими воротами и другие внешние верки, видя невозможность удерживать их далее. 17 декабря замёрзли пруды вокруг города. Генерал Вакербарт составил план атаки на теналь и горнверк, которые в тот же вечер были заняты прусскими и саксонскими войсками. Карл XII, бывший незадолго до этого приступа в горнверке, 18 декабря атаковал его со стороны города и выбил оттуда находившихся там датчан, но прусский резерв вынудил его отступить и убедил в неизбежности падения Штральзунда.

Король оставил город и с крайней опасностью для жизни на небольшой лодке ушёл в море, добравшись до шведского корабля, который доставил его в Швецию. Перед этим он разрешил генералу Дюкеру сдаться или защищать крепость до последнего. Дюкер предпочёл первый вариант и 21 декабря подписал капитуляцию. Шведскому национальному войску, которого оставалось порядка 1100 человек, было позволено уйти из крепости и отправиться в Швецию. Все наёмные войска были определены военнопленными и распределены между союзниками.

Литература 
 
 Военный энциклопедический лексикон (в 14 томах). Второе исправленное издание под общим руководством М. И. Богдановича. СПб, 1852—1858. Том 12.

Сражения по алфавиту
Штральзунд
Осады XVIII века
Сражения Швеции
Сражения Пруссии
Сражения Дании
Сражения Саксонии
Сражения Северной войны
Сражения в Германии
Сражения 1715 года